Star Wars: The Clone Wars (televisieserie), een Amerikaanse Star Warsanimatieserie uit 2008-2013.
Star Wars: The Clone Wars (film), een Star Warsfilm uit 2008.
Star Wars: The Clone Wars (computerspel), een computerspel uit 2002.